Montserrat puede referirse a:

 Montserrat, nombre propio femenino;
Un lugar:
 Montaña de Montserrat, en Cataluña, España;
 Isla de Montserrat;
 Montserrat, territorio británico de ultramar;
 Montserrat, departamento francés (1812-1813);
 Monserrat, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Monserrat, localidad de Valencia, España;
Un edificio o centro:
 Monasterio de Montserrat, situado en la Montaña de Montserrat;
 Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, en Madrid;
 Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles, templo español ubicado en Roma;
 Colegio Nacional de Monserrat, colegio histórico de la ciudad de Córdoba, Argentina;
Una persona o personaje:
 José Montserrat Torrents, filósofo, historiador y escritor español.
 Ástor Monserrat, personaje de la miniserie argentina Vidas robadas.
 Virgen de Montserrat, advocación de la Virgen María, venerada en el catolicismo;